Tre unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Donegal:

  – vascello da 76 cannoni, ex unità francese Hoche varata nel 1794, catturata dai britannici nel 1798 e radiata nel 1845
  – vascello da 101 cannoni della classe Conqueror varato nel 1858 e radiato nel 1925
  – incrociatore corazzato della classe Monmouth varato nel 1902 e radiato nel 1920